Яцими́рський — українське прізвище польсько-шляхетного походження (варіанти правопису: Jacimierski, Jacimirski, Jacymierski, Jacymirski)

 Яцимирський Костянтин Борисович (1916–2005) — український вчений-хімік, академік АН УРСР.
 Миколай Яцимирський — бурґомістр Львова (1529)
 Яцимирський Олександр Іванович (1873–1925) — український славіст-філолог.

Жінки 
 Яцимірська-Кронтовська Марія Климентіївна - українська та російська вчена в галузі патофізіології та вірусології.